Paterson může být:

 místopisné jméno
 Paterson (New Jersey) – město v New Jersey
 Paterson (Washington) – vesnice ve státě Washington

 příjmení
 Alex Paterson (* 1959) – anglický hudebník
 Banjo Paterson (1894–1941) – australský spisovatel
 David Paterson (* 1954) – americký politik

 ostatní
 Paterson (film) – film Jima Jarmusche (2016)

Související články 
 Patterson
 Peterson

Rozcestníky - příjmení